Tōyako bezeichnet:
 Tōya-See, einen See auf Hokkaidō
 Tōyako (Hokkaidō), eine Stadt an diesem See
 (12357) Toyako, einen Asteroiden